Olaszország
Carpignano Salentino, község Olaszországban, Puglia régióban, Lecce megyében
Carpignano Sesia, település Olaszországban, Piemont régióban, Novara megyében